Gadomus är ett släkte av fiskar. Gadomus ingår i familjen skolästfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skolästfiskar
Gadomus